L’archidiocèse de Rouen est l'un des plus anciens évêchés connus de Gaule, le premier des évêques puis archevêques de Rouen datant du . Les raids vikings au  ont causé la perte de nombreuses archives en Normandie. La liste des évêques de Rouen a donc été reconstituée a posteriori, d'où quelques lacunes et l'inclusion de personnages légendaires. Avitien est le premier évêque attesté historiquement puisque sa présence est connue au concile d'Arles en 314. Les évêques de Rouen reçoivent pour la première fois le pallium au , ce qui vaut le privilège à ses archevêques de porter le titre, aujourd'hui honorifique, de primat de Normandie.

Divers récits racontent les vies des différents évêques et archevêques de Rouen. Deux textes sont écrits par les chanoines de la cathédrale de Rouen dans la seconde moitié du . Ce sont les Actes des Archevêques de Rouen (Acta Archiepiscoporum Rotomagensium) rédigé vers 1070 pour le Livre d'Ivoire de la cathédrale, revu et augmenté plus tard par Thierry, moine de Saint-Ouen de Rouen pour le Livre Noir de Saint-Ouen, et les Annales de Rouen. Ils sont complétés par la Chronique métrique des archevêques, poème qui consacre deux vers à chacun des archevêques ayant occupé le siège depuis sa fondation.

Liste des évêques de Rouen

Liste des archevêques de Rouen























Liste des évêques constitutionnels de Rouen

Liste des archevêques de Rouen depuis le Concordat







Galerie

Bibliographie 
 François Pommeraye, Histoire des archevesques de Rouen..., Rouen: L. Maurry, 1667.
 Jules Thieury, Armorial des archevêques de Rouen, Rouen: Imprimerie de F. et A. Lecointe Frères, 1864.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Évêchés de Normandie
 Saints normands

Liens externes 
 Liste des évêques et archevêques de Rouen

Rouen
 
 
eveques